Quart de Poblet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quart de Poblet (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Quart de Poblet (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar